Trampolina 3 m synchronicznie kobiet - jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach skoków do wody. Eliminacje odbyły się 20 lipca o 10:00, a finał rozegrany został tego samego dnia o godzinie 17:30.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 20 par z 20 państw. Dwanaście najlepszych par awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwycięzcą konkurencji została chińska para Wu Minxia i Shi Tingmao. Drugie miejsc zajęły Włoszki Tania Cagnotto oraz Francesca Dallapé, a trzecie Jennifer Abel i Pamela Ware reprezentujące Kanadę.

Wyniki

Przypisy 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013